Bilha was een vrouw van Jakob. Zij was een slavin van Laban. Hij gaf haar aan zijn dochter Rachel toen ze met Jakob trouwde. Omdat Rachel geen kinderen kreeg, gaf ze Jakob haar slavin Bilha tot vrouw. Ze gaf hem twee zonen, Dan en Naftali. Later kreeg Rachel zelf twee kinderen, Jozef en Benjamin.

Stamboom

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel